All Fired Up – album dei Fastway del 1983
 All Fired Up – album di Johnny Hiland del 2011
 All Fired Up – singolo delle Saturdays del 2011